Cuphophyllus — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1985 року.

Класифікація 
До роду Cuphophyllus відносять 49 видів:

Примітки

Джерела 
 Bon, M. 1984. Le genre Cuphophyllus (Donk) st. nov. Documents Mycologiques. 14(56):9-12 - P.10

Роди грибів
Трихоломові